Janek peut se référer à :

Patronyme 
  (1986-), footballeur slovaque ;
  (1964-), chimiste et physicien allemand ;
  (1969-), contrebassiste et compositeur de musique électronique italien ;
  (1958-), sénateur du Texas de 2003 à 2008 ; 
  (1948-), homme politique tchèque et membre de la chambre des députés de 2010 à 2013 ;
  (1954-), directeur de la photographie et monteur de documentaires tchèque ;
 , joueur professionnel de hockey sur glace slovaque.

Prénom 
  (1978-), bassiste et compositeur jazz anglais ;
  (1892-1965), marchand et exportateur d'instruments de musique tchéco-slovaque né Janek Juzek ;
  (1972-), footballeur estonien ;
  (1974-), journaliste d'investigation tchèque ;
  (1962-), auteur-compositeur-interprète tchèque ;
 Janek Mäggi (1973-), ministre estonien des Administrations publiques de 2018 à 2019 ;
  (1974-), footballeur estonien ;
  (1988-), explorateur polonais amputé au bras droit et à la jambe gauche ;
 Janek Õiglane (1994-), athlète estonien, spécialiste du décathlon ;
  (1984-2008), sergeant du Corps des Marines des États-Unis brutalement abattu avec sa femme chez lui par quatre collègues è
  (1970-), artiste sonore et compositeur anglais ;
 , académicien australien d'origine sri-lankaise ;
  (1971-), acteur et metteur en scène de théâtre allemand ;
  (1979-), réalisateur et scénariste de cinéma allemand ;
  (1974-), joueur de badminton danois ;
 Janek Rubeš (1987-), journaliste et vidéaste tchèque ;
  (1990-), joueur de basketball allemand ; 
  (1965-), artiste d'effets visuels ;
  (1992-), footballeur allemand ;
 Janek Szlajfaztajn (1941-), survivant juif de l'Holocauste ;
 Janek Tombak (1976-), cycliste estonien ;
  (1952-1970), nom fictif donné à Zbigniew Eugeniusz Godlewski, tué lors d'une manifestation par les forces de l'ordre polonaises.

Autres 
 Janek, série de téléfilms américains diffusés de 1985 à 1994.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom